Локотец — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Локотец — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Локотец — деревня в Осташковском районе Тверской области.